Kiritschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Kiritschenko (* 1967), sowjetisch-russischer Radrennfahrer
 Alexei Illarionowitsch Kiritschenko (1908–1975), russisch-ukrainischer Politiker
 Dmitri Sergejewitsch Kiritschenko (* 1977), russischer Fußballspieler
 Gregor Kiritschenko (* 1949), deutscher Radrennfahrer
 Irina Iwanowna Kiritschenko (1937–2020), sowjetische Bahnradsportlerin
 Iwan Fjodorowitsch Kiritschenko (1902–1981), sowjetischer Generalleutnant und Held der Sowjetunion